Belorusskaja ist der Name zweier U-Bahnhöfe in Moskau:

 Belorusskaja (Kolzewaja-Linie)
 Belorusskaja (Samoskworezkaja-Linie)